Bank of America Center ist der Name folgender Gebäude der Bank of America:

 Bank of America Corporate Center in Charlotte, North Carolina
 Bank of America Center (Baltimore)
 Bank of America Center (Houston) 
 Bank of America Center in San Francisco, siehe 555 California Street
 Bank of America Center (Tulsa)